Leodora laevis är en ringmaskart som först beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866.  Leodora laevis ingår i släktet Leodora och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
laevis